Malahat è il nume di un gruppo di Salish della costa nella parte meridionale dell'Isola di Vancouver, in Columbia Britannica, Canada. Attualmente, il loro nome può riferirsi a:

Forma di governo 
Prima Nazione Malahat – il governo tribale, appartenente alle Prime Nazioni, dei Malahat, situato nella parte sud-orientale dell'Isola di Vancouver

Luoghi 
Malahat (Columbia Britannica) – un'area non incorporata dell'Isola di Vancouver, Canada
Stazione ferroviaria Malahat – stazione nell'area di Malahat, Columbia Britannica, Canada
Malahat-Juan de Fuca – un ex distretto elettorale per l'Assemblea Legislativa della Columbia Britannica

Trasporti 
Malahat (autostrada) – una porzione della British Columbia Highway 1 che collega Greater Victoria con il resto dell'Isola di Vancouver
Malahat (imbarcazione) – una nave a cinque alberi conosciuta anche come "The Queen of Rum Row"
Malahat (treno) – attualmente noto come il treno Victoria-Courtenay, un servizio passeggeri sull'Isola di Vancouver gestito dalla Via Rail

Centri militari 
HMCS Malahat – un centro di reclutamento e addestramento per i marinai della Canadian Naval Reserve a Victoria, Columbia Britannica